Чарлсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чарлсон, Иэн (1949—1990) — британский актёр и режиссёр.
 Чарлсон, Лесли (род. 1945) — американская актриса мыльных опер.

См. также